Bouchet ist der Name von:

 Bouchet, französische Gemeinde
 (4313) Bouchet, ein Asteroid des Hauptgürtels

Bouchet ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Bouchet (auch Mark Stevens), Pornodarsteller 
 Alain Bouchet (* 1927), französischer Vielseitigkeitsreiter
 Anaïs Chevalier-Bouchet (* 1993), französische Biathletin
 André du Bouchet (1924–2001), französischer Dichter, Übersetzer und Kunstkritiker
 Auguste Bouchet (1831–1889), französischer Maler
 Barbara Bouchet (* 1943), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Benoît-Louis Bouchet (1731–1802), Divisionsgeneral der französischen Revolutionsarmee
 Christian Bouchet (* 1955), französischer Publizist
 Christophe-Emmanuel Bouchet (1959–2021), französischer Maler
 Edward Alexander Bouchet (1852–1918), amerikanischere Mediziner
 Guillaume Bouchet (1513–1594), französischer Buchhändler und Schriftsteller
 Jean Bouchet (1476–1557), französischer Schriftsteller und Historiker
 Justine Braisaz-Bouchet (* 1996), französische Biathletin
 Louis-André-Gabriel Bouchet (1759–1842), französischer Maler
 Philippe Bouchet (* 1953), französischer Zoologe
 Robert Bouchet (1898–1986), französischer Maler und Gitarrenbauer
 Sylvie Bouchet Bellecourt (* 1957), französische Politikerin 

Siehe auch:
 Le Bouchet